Godwin-Austen est le patronyme de :
 Robert Alfred Cloyne Godwin-Austen (1808-1884), géologue britannique ;
 Henry Haversham Godwin-Austen (1834-1923), topographe, géologue et naturaliste britannique ;
 Alfred Reade Godwin-Austen (1889-1963), officier britannique.